Василе́вська — польське жіноче прізвище.

 Василевська Валентина Іванівна ( 1949) — українська радянська діячка.
 Василевська Ванда Львівна (1905—1964) — українська радянська діячка.
 Василевська Євгенія Василівна (1908—1991) — польська і радянська письменниця, громадська діячка.
 Василевська Іванна Іванівна ( 1980) — українська письменниця.
 Василевська Олена Володимирівна ( 1956) — українська художниця.
 Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна ( 1985) — український журналіст-розслідувач.